Subow (russisch , englische Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Fjodorowitsch Subow (1682–1750), russischer Maler
 Andrei Borissowitsch Subow (* 1952), russischer Historiker und Politologe
 Boris Subow (* 1942), sowjetisch-russischer Sprinter
 Ilja Igorewitsch Subow (* 1987), russischer Eishockeyspieler
 Matwei Sergejewitsch Subow (* 1991), russischer Radrennfahrer
 Nikolai Nikolajewitsch Subow (1885–1960), russisch-sowjetischer Marine-Offizier, Ozeanologe, Polarforscher und Hochschullehrer
 Platon Alexandrowitsch Subow (1767–1822), russischer Politiker
 Sergei Alexandrowitsch Subow (* 1970), russischer Eishockeyspieler
 Walerian Alexandrowitsch Subow (1771–1804), russischer Feldmarschall 
 Wassili Pawlowitsch Subow (1900–1963), sowjetischer Philosoph, Kunsthistoriker und Wissenschaftshistoriker
 Witali Jakowlewitsch Subow (1902–1975), sowjetischer Metallkundler

Sonstiges:
 Zubov Bay, Bucht der Renaud-Insel, Biscoe-Inseln, Antarktis